Apèndix vermiforme, part de l'intestí gros dels humans
 Apèndix (artròpodes), estructures anatòmiques parelles formades per elements articulats entre si pròpies dels artròpodes, com les potes o les antenes 
 Apèndix birrami, tipus de podòmers característics dels artròpodes marins.
 Apèndix (botànica) o lígula, excrescència tènue en la unió de la fulla i el peduncle de moltes gramínies i ciperàcies o una corol·la en forma de llengüeta com els capítols de la família asteràcia